Сычёвский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на севере Смоленской области России.

Административный центр — город Сычёвка.

География 
Территориально район граничит: на севере и западе с Тверской областью, на юге с Новодугинским, на востоке с Гагаринским районами Смоленской области. Площадь территории — 1804 км².

Самый северный район Смоленской области. Район расположен в основном в пределах Сычёвской низменности. Самая северная точка в 5 километрах к северу от деревни Шашелово.

Возле деревни Дудкино находится исток реки Днепр. Реки района: Вазуза, Гжать, Осуга, Касня, Лосьмина, Яблоня. Озёра: Гавриловское. В 1978—1981 в связи с наполнением Вазузского водохранилища Вазузской гидросистемы значительная часть района была затоплена.

Почвы в районе дерново-среднеподзолистые, в центральной части района — дерново-глеевые оподзоленные; глинистые и тяжелосуглинистые. Леса занимают 33,8 % территории.

История 
Район образован в 1929 году на территории Сычёвского и Бельского уездов Смоленской губернии, а также части Ржевского уезда Тверской губернии. 25 марта 1961 года к Сычёвскому району была присоединена часть территории упразднённого Днепровского района.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях — в городе Сычёвка ( чел.,  г.) — проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 5 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 4 сельских поселения

Первоначально Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года в составе муниципального района были образованы 12 муниципальных образования, в том числе 1 городское и 11 сельских поселений. Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года были упразднены 7 сельских поселений: Суторминское (включено в Дугинское сельское поселение); Бехтеевское, Середское и Вараксинское сельские поселения (включены в Караваевское сельское поселение); Лукинское (включено в Мальцевское сельское поселение); Субботниковское и Хлепенское сельские поселения (включены в Никольское сельское поселение).

Населённые пункты 
В Сычевский район входят 132 населённых пункта, в том числе 1 городской населённый пункт (город Сычёвка) и 131 сельский населённый пункт.

Экономика 
Сельское хозяйство специализировалось ранее на молочно-мясном животноводстве, зерноводстве и льноводстве. В настоящее время сельское хозяйство в Сычевском районе полностью разрушено. Промышленность была представлена ранее электродным заводом (прекратил работу в 2014 году, но возобновил деятельность в 2021 году) и леспромхозом (в настоящее время не существует), молокозаводом (не существует), льнозаводом (не существует). Наибольшее число рабочих мест для жителей Сычевского района предоставляет в настоящее время Смоленская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением (г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д. 71).

Транспорт 
Однопутная неэлектрофицированная железнодорожная магистраль Ржев-Вязьма. Автомобильная дорога  «Смоленск—Дорогобуж—Вязьма—Зубцов».

Достопримечательности и культура

Люди, связанные с районом

Герои Советского Союза 
  Авдеев, Анатолий Константинович (деревня Сырокоренье)
  Гусев, Александр Иванович (деревня Богданово)
  Иванов, Федор Иванович (деревня Леоново)
  Крылов, Василий Меркурьевич (деревня Чубарово)
  Скачков, Константин Николаевич (деревня Лошаки)
  Трусов, Виктор Иванович
  Шаров, Николай Дмитриевич (деревня Подмощица)

Герои Социалистического Труда 
  Бабошкина, Вера Иудовна (деревня Устье)
  Демидова, Мария Александровна (деревня Починки)
  Ковалёв, Александр Поликарпович (деревня Осиновка)
  Микайлова, Анастасия Васильевна (деревня Юровка)
  Фролова, Зоя Алимпиевна (деревня Соколово)

Примечания

Ссылки 

 Сычёвский район на сайте Администрации области
 Памятники архитектуры Сычевского района
 Энциклопедия Смоленской области